Formula 3000 sezona 1989 je bila peto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 9. aprilom in 22. oktobrom 1989.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(1)=diskvalificiran po prvem mestu

1989 v športu
1989